Kim Hae-sook este o actriță din Coreea de Sud

Profil
Nume: 김해숙 / Kim Hae Sook (Kim Hae Suk)
Profesie: Actriță
Data Nașterii: 30 decembrie 1955
Zodie: Capricorn
Grupa Sanguină: B

Seriale și showuri
Can't Live Without You (MBC, 2012)
A Thousand Days' Promise (SBS, 2011)
Saving Madame Go Bong Shil (CSTV, 2011)
Life is Beautiful (SBS, 2010)
Good Job, Good Job (MBC, 2009)
Cain and Abel (SBS, 2009)
White Lies (MBC, 2008)
Robber (SBS, 2008)
First Wives Club (SBS, 2007)
I Hate You, But It's Fine (KBS1, 2007)
Mun Hee (MBC, 2007)
Surgeon Bong Dal Hee (SBS, 2007)
My Lovely Miss Dal Ja (SBS, 2006)
Stranger than Paradise (SBS, 2006)
Famous Princesses (KBS2, 2006)
Spring Waltz (KBS2, 2006)
End of Love (MBC, 2006)
My Rosy Life (KBS2, 2005)
The Bizarre Bunch (KBS1, 2005)
Precious Family (KBS2, 2004)
Oh! Pil Seung And Bong Soon Young (KBS2, 2004)
Passion (MBC, 2004)
Little Women (SBS, 2004)
Sweet 18 (KBS2, 2004)
Pearl Necklace (KBS2, 2003)
Wedding Gift (KBS2, 2003)
Summer Scent (KBS2, 2003)
Country Princess (MBC, 2003)
Confession (MBC, 2002)
To Be With You (KBS1, 2002)
Golden Wagon (MBC, 2002)
Romance (MBC, 2002)
Winter Sonata (KBS2, 2002)
This is Love (KBS1, 2001)
Her House (MBC, 2001)
Law of Marriage (MBC, 2001)
Ladies of the Palace (SBS, 2001)
Autumn Tale (KBS2, 2000)
Fireworks (SBS, 2000)
Huh Joon (MBC, 1999)
You Don't Know My Mind (MBC, 1999)
Queen ( serial sud-coreean) (SBS, 1999)
Did We Really Love (MBC, 1999)
My Love by My Side (KBS1, 1998)
Because I Really (KBS2, 1997)
Queen Inhyeon (MBC, 1988)
The Ume Tree in the Midst of the Snow (MBC, 1984)
The King of Chudong Palace (MBC, 1983)

Filme 
Bat (2009)
Congratulations! Our Love (2008)
Open City (2007)
Sunflower (2006)
My Girl and I (2005)
Wet Dreams 2 (2004)
My Brother (2004)
Dead Friend (2004)
Oh! Happy Day (2003)
Marrying the Mafia (2003)

Premii 
2008 45th Grand Bell Awards: Best Supporting Actress ("Open City")
2005 KBS Drama Awards: Top Excellence Award - Actress (The Bizarre Bunch)
2004 KBS Drama Awards: Best Supporting Actress (Oh! Pil Seung And Bong Soon Young)
2000 KBS Drama Awards: Best Supporting Actress

Trivia
Educație: Kyunghee University (Nursing major)

Legături externe
Profile (nate)

Nașteri pe 30 decembrie
Nașteri în 1955
Actori sud-coreeni
Actrițe din secolul al XX-lea
Actrițe din secolul al XXI-lea
Oameni în viață